

Patronyme 

 Asami Sugiura, actrice japonaise ;
 Hinako Sugiura, mangaka japonais ;
Kaju Sugiura, militaire japonais ;
Keiko Sugiura, cycliste japonaise ;
Kengo Sugiura, karatéka japonais ;
Kunie Sugiura, photographe japonaise ;
Seiken Sugiura, personnalité politique japonais ;
Shigeo Sugiura, nageur japonais ;
Shigeru Sugiura, mangaka japonais ;
 Takashi Sugiura, catcheur japonais.